Яцкевич, Александр:
 Яцкевич, Александр Владимирович (род. 1958) — советский дзюдоист, бронзовый призёр олимпийских игр.
 Яцкевич, Александр Петрович (род. 1985) — белорусский футболист, нападающий.
 Яцкевич, Александр Константинович (род. 1952) – советский и российский художник, иллюстратор.